Fundació Gustavo Bueno, fundació pel foment de la filosofia amb seu a Oviedo, a Astúries
 Federació Gallega de Basquetbol, màxim òrgan regidor del bàsquet a Galícia
 Zarià (Estació Espacial Internacional) (del seu nom en rus Функционально-Грузовой Блок, transliterat Funktsionalno-Gruzovoy Blok), mòdul de l'Estació Espacial Internacional
 Fungal Genetics and Biology, revista científica especialitzada en micologia
 Fibrinogen Beta, proteïna relacionada amb la coagulació de la sang
 FGb (de l'acrònim Faugère-Gröbner basis), implementació de programari per al càlcul de bases de Gröbner